Mahfoudhi ist der Familienname folgender Personen:

Abdenour Mahfoudhi (* 1980), algerischer Fußballspieler
Dorra Mahfoudhi (* 1993), tunesische Stabhochspringerin